Attivo sulla scena artistica italiana ed internazionale dai primi anni '80, Mirco Tangherlini ha firmato le illustrazioni delle più importanti riviste italiane come Panorama, Il Venerdì di Repubblica, Corriere della Sera, La Repubblica, La Gazzetta dello Sport, Wired Italia, Tv Sorrisi e Canzoni. In ambito internazionale ha prodotto delle illustrazioni artistiche per Paris Match e per Nature di cui ha realizzato la copertina del numero 28 agosto 2008. Nel corso della sua carriera Tangherlini ha attraversato diversi stili artistici ed illustrativi non identificandosi mai in nessuno di essi ma cercando di elaborare un suo stile definibile "arte sintetica".

Pioniere in Italia nell'utilizzo già negli anni '80 della tecnologia Apple per cui ha anche lavorato dal 1990 al 1993 come consulente per la diffusione dei sistemi informatici presso le grandi case editrici italiane.
Tangherlini dal 1986 lavora in pianta stabile ad Ancona. Il suo attuale lavoro spazia dall'illustrazione, filo conduttore di tutta la sua opera, all'illustrazione 3D, web design e marketing.

Ha pubblicato 4 libri: "Il Design della notizia " (2005), "Informazione visiva, quando le parole non bastano" (2007), "Illustr'Azione" (2012), Mi spieghi dottore (Rizzoli - 2015). Quest'ultimo libro raccoglie gran parte delle tavole scientifiche illustrate che Tangherlini ha realizzato settimanalmente per l'inserto domenicale Corriere Salute del Corriere della Sera.

Nel 2002 ha organizzato la sua prima mostra personale "2002 simmetrie" presso l'Arco Amoroso ad Ancona, la seconda personale di Tangherlini è stata invece allestita nel 2006 con il titolo "Un fluire di Bit nelle vene" a Gabicce Monte.
Le opere dell'illustratore anconetano hanno prodotto a metà degli anni '90 anche 4 Cd Rom: "Aria di Ancona" (1995), "Cybersculpture" (1997), "Sibilla - Il volto della Luna, storia e mitologia della Sibilla appenninica" (1997), "Angeli" (1998), "Cittateneo 1998" (1998), "Cittateneo 1999" (1999), "I-Ching, versione informatica del libro dei mutamenti" (1999), “Villa Vigoni, percorso storico culturale del Centro Culturale Italo Tedesco della Lombardia" (1999), “Fornarina” (2000).

Nel 2016 è stata organizzata una nuova mostra con le opere grafiche di Mirco Tangherlini. L'esposizione, inaugurata il 28 maggio e durata fino al 26 giugno, si è svolta presso il Museo Omero di Ancona, all'interno della Mole Vanvitelliana con il titolo "Incorpore Hominis. Le opere esposte erano tratte principalmente dalla raccolta di tavole scientifiche illustrate "Mi spieghi dottore", pubblicato nel 2015 da Rizzoli.

Premi 

Nel 1998 Tangherlini ha vinto il Premio Internazionale “Digital Art Night” con la motivazione di “migliore applicazione multimediale dell'anno".

Opere 
Libri
 "Il Design della notizia " (2005)
 '"Informazione visiva, quando le parole non bastano" (2007)
 "Illustr'Azione" (2012)
 "Mi spieghi dottore" (Rizzoli - 2015)

Cd Rom
 "Aria di Ancona" (1995)
 "Cybersculpture" (1997)
 "Sibilla - Il volto della Luna, storia e mitologia della Sibilla appenninica" (1997)
 "Angeli" (1998)
 Cittateneo 1998" (1998)
 "Cittateneo 1999" (1999)
 "I-Ching, versione informatica del libro dei mutamenti" (1999)
 “Villa Vigoni, percorso storico culturale del Centro Culturale Italo Tedesco della Lombardia" (1999)
 “Fornarina” (2000)

Collegamenti esterni 

Scheda dell'Associazione Illustratori
Mirco Tangherlini "Scientific Illustration"
Sos Idea
Tangherlini Comunicazione